NEADS kan henvise til:
 Northeast Air Defense Sector
 NEADS Inc., tidligere National Education for Assistance Dog Services

Flertydig